Baniassa är ett släkte av tvåvingar. Baniassa ingår i familjen gråsuggeflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggeflugor
Baniassa